Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Sébastien – Creuse
Saint-Sébastien – Isère

Pagine correlate
 San Sebastiano
 Sankt Sebastian
 San Sebastián (disambigua)
 São Sebastião